268242 Pebble – Asteroide del sistema solare
 Isola di Pebble – Isola dell'arcipelago delle Falkland
 Pebble Beach – Località turistica della California
 Pebble – Modello di orologio smart.